János Proszt ist der Familienname folgender Personen:

 János Proszt (Komponist) (1817–1883), ungarischer Komponist 
 János Proszt (Chemiker) (auch Johann Proszt; 1892–1968), ungarischer Chemiker und Hochschullehrer